Hōkō-ji è il nome di più di un tempio buddhista in Giappone:

 , o , di Asuka-kyō; si veda anche Gangō-ji
  nome arcaico del Kōryū-ji, tempio Shingon a Kyoto costruito nel 603
  vicino a Hamamatsu, in quella che oggi è la Prefettura di Shizuoka, risale al quattordicesimo secolo
 , tempio Tendai a Kyōto costruito intorno al sedicesimo secolo

Altri templi giapponesi con lo stesso nome:

  presso la città di Miki, in quella che oggi è la Prefettura di Hyōgo risale al settimo secolo
  di Enzan, in quella che oggi è la Prefettura di Yamanashi, è stato costruito nel dodicesimo secolo
  vicino a Kamogawa, in quella che oggi è la Prefettura di Chiba, è datato 1264 e trae le sue origini dal tempio Keinichi-Sanhonjuin Myoyoji eretto da Nishiren. (Faceva inizialmente parte del Tempio/Reliquiario di Kamojinja, e fu fatto ricostruire, con l'aiuto del tempio Shogenin, dalla moglie di Masaki Kansai nel 1599, poiché stava incominciando a cadere in rovina durante il periodo Azuchi-Momoyama. Le pagode Hokyoin del periodo Muromachi e del primo periodo Edo sono ancora nel cimitero. Nonostante le ricerche la storia di questi artefatti è ancora parzialmente sconosciuta.)

  presso Hachinohe, in quella che oggi è la prefettura di Aomori, fu eretto nel periodo feudale